Aspiration kan henvise til flere artikler
 Aspiration (sang) – at trække vejret (under sang)
 Aspiration (medicinsk) – indånding eller passage af luftrøret; anvendes også om "indånding" af skadeligt materiale, f.eks. aspiration af maveindhold (maveindhold der via luftrøret ender i lungerne). 
 Aspiration (åndeligt) – at søge efter viden om sjælen eller søge efter noget højere
 Aspiration (fonetik) – udånding med en konsonant (markeres med  i det internationale fonetiske alfabet, f.eks )

Se også
 Aspirationspneumoni – lungebetændelse forårsaget af inhalation af f.eks mad eller opkast